Giuntini ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Giuntini (1523–1590), italienischer Theologe, Mathematiker und Astrologe
 Jean-Claude Giuntini (* 1956), französischer Fußballspieler und -trainer 
 Osvaldo Giuntini (* 1936), brasilianischer Bischof